Лондонский метрополитен — это скоростная транспортная система, расположенная в Великобритании на территории Большого Лондона и примыкающих к нему районов графств Эссекс, Хертфордшир и Букингемшир. Первый участок системы был открыт 10 января 1863 года. Система метрополитена включает в себя 12 линий (одна из которых на данный момент закрыта), на которых расположены 270 станций. Оператором системы является компания Transport for London (TfL).

Станции 
В данный список включены все станции Лондонского метрополитена и Доклендского лёгкого метро.

Имеются три случая, в которых две различные станции носят одно и то же имя: «Эджвер-роуд», «Хаммерсмит» и «Канэри-Уорф». На схеме метрополитена станция «Паддингтон» показана в виде двух раздельных станций, несмотря на то что это единый станционный комплекс, обслуживающий различные линии метрополитена, проходящие по разные стороны от железнодорожных платформ.

Планируемые станции

Примечания

Литература

Ссылки 
 London Underground — Transport for London
 Docklands Light Railway — Transport for London

 
Лондон
Ст